Belg (Hunsrück), plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Belgen, de benaming van personen die in België wonen
 Francis Vanverberghe, bijgenaamd Francis "De Belg". 
 De Grootste Belg, televisieprogramma dat in 2005 werd uitgezonden
 De blote Belg, stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske
 Een persoon met nationaliteit België